RTC Télé-Liège (Nederlands: RTC Luik) is een Waalse regionale televisiezender voor het westelijke deel van de provincie Luik.

RTC Télé Liège is ontstaan in 1977 uit Télévision Liège. RTC Luik zendt 24 uur per dag uit.

Externe link
 Homepage van RTC Télé Liège

Luik
Media in Luik (provincie)